Stel je voor (2008) voor het album van Monique Smit
Stel je voor (single) voor de gelijknamige single op dit album